Drabinka elektroinstalacyjna
 Drabinka gimnastyczna
 Drabinka zaburtowa
 Drabinki
 Drabinka – sytuacja w go

Zobacz też 

 Drabina (strona ujednoznaczniająca)